IXI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lilabari (India)